Table des caractères Unicode U+12400 à U+1247F.

Cunéiforme — nombres et ponctuation (Unicode 5.0) 
Symboles pour l'écriture des nombres et de la ponctuation cunéiformes.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Cuneiform Numbers and Punctuation (table sur le site Unicode).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (12000-12FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

Cunéiforme
01240